

Geografia
 Kinnear – comunità non incorporata della contea di Fremont, Wyoming, Stati Uniti

Persone
 Daniel Kinnear Clark (1822-1896) – ingegnere meccanico inglese
 Dominic Kinnear (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
 Greg Kinnear, propr. Gregory Buck Kinnear (1963) – attore, conduttore televisivo, autore televisivo e produttore televisivo statunitense
 Joe Kinnear (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Kent Kinnear (1966) – ex tennista statunitense
 Norman Boyd Kinnear (1882-1957) – zoologo britannico
 Rory Kinnear (1976) – attore britannico
 Roy Kinnear (1934-1988) – attore britannico
 William Kinnear, detto Wally Kinnear (1880-1974) – canottiere britannico